Burg Lichtenberg ist der Name folgender Burgen oder Burgruinen
in Deutschland
 Burg Lichtenberg (Pfalz) bei Kusel in Rheinland-Pfalz.
 Burg Lichtenberg (Oberstenfeld) bei Oberstenfeld in Baden-Württemberg.
 Burg Lichtenberg (Oberfranken) bei Lichtenberg (Oberfranken) in Bayern.
 Burg Lichtenberg (Sachsen) bei Lichtenberg/Erzgeb. in Sachsen.
 Wasserburg Lichtenberg (Ringelteich) bei Lichtenberg/Erzgeb. in Sachsen.
 Burg Lichtenberg (Salzgitter) in Salzgitter in Niedersachsen.
 Burg Lichtenberg (Elsfleth), bei Berne im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch.

in Frankreich
 Burg Lichtenberg (Elsass) (Chateau de Lichtenberg) in Pays de La Petite Pierre.

in Italien (Südtirol)
 Burgruine Lichtenberg in der Fraktion Lichtenberg von Prad am Stilfserjoch.

in Österreich
 Schloss Lichtenberg (Österreich) oberhalb von Saalfelden.
 Burgstall Lichtenberg (Oberösterreich) in Lichtenberg (Oberösterreich).

in Slowenien
 Burg Lichtenberg (Krain) in Šmartno pri Litiji, ehemaliges Kronland Krain.

Siehe auch:
 Burgstall Lichtenberg
Lichtenburg